Edifices portant le nom de Chapelle Saint-Clair
 Chapelle Saint-Clair d'Aiguilhe ;
 Chapelle Saint-Clair de Banneville-sur-Ajon à Banneville-sur-Ajon ;
 Chapelle Saint-Clair de Lyon, ancienne chapelle qui faisait partie d'une recluserie ;
 Chapelle Saint-Clair de Gémenos, chapelle en ruine située en fait à Saint-Jean de Garguier sur la commune de Gémenos;
 Chapelle Saint-Clair de Verdun, à Quins en France.

Clair
~